Projekttag bzw. Projektwoche steht für:

 Projektunterricht, als Block von einem oder mehreren Tagen
 Exkursion in Form einer Blocklehrveranstaltung
 Schönstatt-Projekttage, eine jährlich stattfindende, christliche Tagung der Schönstattbewegung

Siehe auch:
 Landschulwoche